Ihmebrücke ist der Name von

 Benno-Ohnesorg-Brücke (ehemals Ihmebrücke), die vermutlich älteste Verbindung zwischen Linden und Hannover
 Ihmebrücke (Ricklingen), die 1929 errichtete und 2010 erneuerte Brücke in Hannover-Ricklingen, An der Bauerwiese